Aquesta és una llista d'estreles notables de la Constel·lació del Ca Major, ordenades per ordre de brillantor.

Notes

Referències 
 
 
 

Canis Major
Ca Major